1951 – drugi sezon Niemieckiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

Sezony Niemieckiej Formuły 3
1951 w sportach motorowych
1951 w Europie
Niemcy w XX wieku